Myrmarachne kiboschensis  — вид аранеоморфных пауков из подсемейства  семейства . Африка (Ботсвана, Кения, Нигерия, Судан, Танзания, Эфиопия) и Азия (Индия, Вьетнам, Китай, Тайвань). Длина около 4—6 мм. Карапакс красновато-коричневый. Моделями для подражания (мирмекоморфия) служат некоторые виды муравьёв рода кампонотус и Odontomachus. Близок к видам Myrmarachne solitaria, Myrmarachne leleupi и Myrmarachne uelensis, отличаясь деталями строения гениталий и отсутствием опушения брюшка.

Примечания

Литература 
 Proszynski, J. (1990). Catalogue of Salticidae (Araneae): Synthesis of Quotations in the World Literature since 1940, with Basic Taxonomic Data since 1758. — 366 pp.

Ссылки 
 

Myrmarachne
Животные, описанные в 1925 году
Паукообразные Африки
Паукообразные Азии
Мирмекоморфия